Маккле́йн (McClain, McClean, McClane) — фамилии шотландского происхождения. Известные носители:

 Макклейн, Джеймс (James McClean; род. 1989) — ирландский футболист.
 Макклейн, Дэйв (Dave McClain; род. 1965) — барабанщик американской рок-группы Machine Head.
 Макклейн, Катрина (Katrina McClain; род. 1965) — американская баскетболистка, выступавшая в АБЛ.
 Макклейн, Кэди (Cady McClain; род. 1969) — американская актриса, снимавшаяся в дневных телесериалах.
 Макклейн, Стейси (род. 1989) — британская певица.
 Макклейн, Тед (Ted McClain; род. 1946) — американский баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Макклейн, Чайна Энн (China Anne McClain; род. 1998) — американская актриса и певица, автор песен.
 Макклейн, Энн Шарлотт (Anne Charlotte McClain; род. 1979) — американский астронавт, лётчик-испытатель.

Вымышленный персонаж 
 Джон Макклейн () — герой серии фильмов «Крепкий орешек».

См. также 
 Маклейн